RSC Anderlecht begon op desastreuze wijze aan het seizoen 1998/99. Onder trainer Arie Haan pakte Anderlecht slechts twee punten in de eerste vijf wedstrijden. Anderlecht verloor onder meer de topper tegen Club Brugge en ging met 6-0 onderuit tegen het bescheiden KVC Westerlo. In september werd Haan aan de deur gezet. Assistent-trainer Jean Dockx nam samen met Frank Vercauteren de leiding over. Aanvankelijk had paars-wit het ook na de trainerswissel moeilijk, maar toch wist het na verloop van tijd op te klimmen in het klassement. In de laatste weken van het seizoen liet Anderlecht nog amper steken vallen. Het blikte Standard Luik in met 0-6, vernederde AA Gent met een 4-0 zege en won vervolgens met 2-5 van leider Racing Genk. Anderlecht maakte op de laatste speeldag zelfs nog kans op de titel, hoewel het dan moest rekenen op een slechte dag van zowel Genk als Club Brugge. Paars-wit werd uiteindelijk derde ondanks de slechte seizoensstart.

Jean Dockx werd door de supporters geloofd omwille van de knappe remonte die onder zijn leiding had plaatsgevonden. Desondanks besloot hij een punt te zetten achter zijn trainerscarrière. Dockx werd binnen de club verantwoordelijk voor de scouting. Hij overleed drie jaar later.

In de Beker van België werd Anderlecht in de eerste ronde uitgeschakeld door tweedeklasser FC Denderleeuw. Het werd 2-2, Denderleeuw won na strafschoppen.

Ook in de UEFA Cup raakte paars-wit niet ver. Het overleefde met moeite de voorrondes en werd in de eerste ronde uitgeschakeld door het Zwitserse Grasshopper Club Zürich.

Spelerskern

Technische staf

Resultaten
Een overzicht van de competities waaraan Anderlecht in het seizoen 1998-1999 deelnam.

Uitrustingen
Shirtsponsor(s): Generale Bank
Sportmerk: adidas

Transfers

Zomer

Winter

November 1998

Winter

* Dan Petersen werd in het seizoen 1998/99 naar de B-kern verwezen.Zijn contract werd in januari 1999 stopgezet, waarna hij naar SC Bastia verhuisde.

Eerste Klasse

Overzicht

Klassement

P: wedstrijden gespeeld, W: wedstrijden gewonnen, G: gelijke spelen, V: wedstrijden verloren, +: gescoorde doelpunten, -: doelpunten tegen, DS: doelsaldo, Ptn: totaal puntenK: kampioen, D: degradeert, (beker): bekerwinnaar, (CL): geplaatst voor Champions League, (UEFA): geplaatst voor UEFA-beker

Topschutters
 Competitie - Tomasz Radzinski (15 doelpunten)
 Beker van België - Tomasz Radzinski, Enzo Scifo, Pär Zetterberg (1 doelpunt)
 Europa - Ole-Martin Årst, Alin Stoica (2 doelpunten)

Individuele prijzen
 Fair-Play Prijs - Pär Zetterberg

Afbeeldingen

Externe links
Officiële site

RSC Anderlecht naar seizoen
Belgische voetbalclub 1998/99